est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide dicarboxylique
 acide glutaconique ou acide pent-2-ène-1,5-dioïque, numéro CAS , racémique
 acide Z-glutaconique ou acide cis-glutaconique, numéro CAS 
 acide E-glutaconique ou acide trans-glutaconique, numéro CAS 
 acide mésaconique ou acide (2E)-2-méthylbut-2-ènedioïque, numéro CAS 
 acide citraconique ou acide (2Z)-2-méthylbut-2-ènedioïque, numéro CAS 
 acide itaconique ou acide 2-méthylènebutanedioïque, numéro CAS